Инар Альбертович Гицба (28 апреля 1985, Ткуарчал, Абхазская АССР) — абхазский дипломат; с 2014 года — Полномочный представитель Республики Абхазия в Турции; с 2017 года - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Абхазия и Исполнительный секретарь Общественной организации "Всемирный абхазо-абазинский конгресс". Дипломатический ранг - Советник 1 класса. С 2022 года депутат Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия VII созыва.

Биография 
Родился 28 апреля 1985 года в городе Ткварчели.

С 1991 по 1992 год учился в Ткуарчалской средней школе №2. 

С 1993 по 1997 год учился в Сухумской Горской средней школе №10 имени Н.А. Лакоба.

В 2002 году окончил абхазо-турецкий колледж «Башаран-колледж» в Гагре. 

В 2002 году поступил в Студию иностранных языков в г. Лодзь, Польша, а с 2003 по 2007 годы обучался в Гданьском государственном университете, Институт политологии и социологии, на факультете международные отношения по специализации "Европеистика и глобальные процессы".

С сентября по декабрь 2009 года проходил курс повышения квалификации в Институте профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 2020 году завершил образовательный курс "Глобальная дипломатия - дипломатия в современном мире" в Лондонском университете.

С 2008 по 2012 годы работал научным сотрудником отдела геополитики Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия.

С 2008 по 2014 являлся преподавателем кафедры социологии и политологии Абхазского государственного университета.

В 2011 году назначен Помощником Министра иностранных дел Республики Абхазия, а с 2012 года — начальником отдела Турции и Ближнего Востока Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

25 июня 2013 года распоряжением Кабинета министров Абхазии назначен заместителем председателя Государственного комитета по репатриации.

В 2014 году Ткуарчалским РВК Министерства обороны Республики Абхазия зачислен в запас в звании рядового.

11 июля 2014 года и. о. президента Валерием Бганбой назначен на должность полномочного представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике.

11 января 2018 года назначен Директором Государственного учреждения "Государственное инвестиционное агентство" при Министерстве экономики Республики Абхазия.

С 2017 года по настоящее время является Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Абхазия с дипломатическим рангом Советник 1 класса.

В 2017 году на VII Съезде Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа избран Генеральным секретарём организации. На сегодняшний день, ввиду изменения названия и ряда структурно-организационных преобразований в организации является Исполнительным секретарём Общественной организации "Всемирный абхазо-абазинский конгресс". 

В 2021 году возобновил преподавательскую деятельность в Абхазском государственном университете на кафедре социологии и политологии.

В 2022 году был избран депутатом Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия VII созыва по сухумскому избирательному округу №1 (Новый район).

Владеет абхазским (родной), русским, английским, турецким и польским языками.

Семья 
Женат, отец трех дочерей

Примечания

Ссылки 
 Инар Альбертович Гицба

Полномочные представители Республики Абхазия в Турции
Дипломаты Республики Абхазия